22469 Poloniny – asteroide della fascia principale
 parco nazionale Poloniny – parco nazionale della Slovacchia